Станислав Петрович Кишка (ум. 1513/1514) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского из рода Кишек, дипломат, гродненский староста, великий гетман литовский, маршалок великий литовский.

Биография 
Сын Петра Струмилы из подляшского боярского (шляхетского рода). Получил прозвище «Кишка», от которого пошло название рода.

С 1488 года — литовский стольник, с 1492 года — лидский наместник и маршалок великокняжеского двора. Состоял в литовском посольском дворе по московским делам. Участвовал в литовском посольстве в Москву, которое предназначалось для того, чтобы московский государь Иван Великий выдал свою дочь Елену замуж за великого князя литовского Александра. Участвовал в польско-литовских договорах.

В 1496 году участвовал в походе польского короля Яна Ольбрахта на молдавского господаря Штефана Великого, где со своим литовским отрядом разгромил татарский кош под Брацлавом.

С 1499 года — смоленский наместник. Начал укрепление смоленской крепости. В июне 1502 года руководил обороной Смоленска от московских войск во время Русско-литовской войны 1500—1503. В 1507 году освободился из московского плена бывший гетман литовский Константин Острожский, захваченный во время Ведрошской битвы, в которой командовал литовским войском и Станиславу пришлось уступить ему гетманский титул. В 1503 разбил трёхтысячный татарский полк в битве около Припяти. В 1506 участвовал в битве при Клёцке, командуя 10 тысячами воинов. Станислав конфликтовал с любимцем князя Александра Михаилом Глинским, за что был временно отстранён от панской рады. С 1508 года — гродненский староста. В том же году был разбит князем Василием Холмским в битве под Дорогобужем. С 1512 года — литовский великий маршалок. В 1508 и 1511 годах участвовал в комиссии по уточнению литовско-польской границы в Мазовии.

Был женат на Софье Монтигерд, дочери воеводы троцкого Петра Монтигерда. Дети: Пётр Кишка (ум. 1534), воевода полоцкий, каштелян троцкий и генеральный староста жмудский; Анна Кишка, 1-й муж каштелян троцкий Ян Радзивилл Бородатый (1474—1522), 2-й муж генеральный староста жмудский и великий гетман литовский Станислав Янович Кезгайло (ум. 1527).

Умершие в 1510-е годы
Гетманы великие литовские
Маршалки великие литовские
Станислав
Участники Русско-литовской войны 1500—1503 годов
Маршалки господарские
Участники Русско-литовской войны 1507—1508 годов